Экстрактор может означать:
 Экстрактор — деталь оружия, обеспечивающая извлечение стреляной гильзы или патрона из патронника.
 Экстрактор — рыболовная принадлежность.
 Экстрактор, он же вывертка — слесарный инструмент для удаления болтов, винтов и саморезов со сломанными головками или разбитыми шлицами.
 Экстрактор, он же оборудование для очистки мягкой мебели — прибор для опрыскивания и моментального всасывания впрыснутой жидкости с мягкой мебели для её капитальной очистки от загрязнений.

См. также 

 Экстрактор Сокслета — прибор для непрерывной экстракции труднорастворимых твёрдых веществ из твёрдых материалов..